Jméno a příjmení Bohumil Čermák má více nositelů:

 Bohumil Čermák (1922–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Bohumil Čermák (lední hokejista) (* 1947) – český hokejista
 Bohumil Václav Čermák (1870–1921) – ruský legionář, diplomat, politik, redaktor a zakladatel časopisu Čechoslovan